El Campo (Kalifornia)
 El Campo (Teksas)

Zobacz też